Caprica peut faire référence à l'un des éléments suivants de la franchise Battlestar Galactica :
 Caprica, une série télévisée démarrée en 2010 ;
 Caprica, une planète présente tant dans la série originale que dans la réinvention ;
 Caprica City, la capitale de la planète Caprica ;
 Nouvelle Caprica, une planète introduite à la fin de la seconde saison de Battlestar Galactica, la série réinventée ;
 Nouvelle Caprica City, la capitale de la planète New Caprica ;
 Caprica Six, un personnage de la série réinventée.

Voir également 
 Capricorne, nom d'une constellation duquel le terme Caprica est dérivé.